Аксарино — название населённых пунктов в России:

 Аксарино — село в Заинском районе Татарстана.
 Аксарино — деревня в Киясовском районе Удмуртии.
 Аксарино — деревня в Канашском районе Чувашии.
 Аксарино — деревня в Мариинско-Посадском районе Чувашии.